Читипа — топоним.

 Читипа (аэропорт) — аэропорт в городе Читипа.
 Читипа (город) — город в Малави.
 Читипа (округ) — округ в Малави.